Тамбо́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тамбовская улица — улица в Астрахани.
 Тамбовская улица — улица в Калининграде.
 Тамбовская улица — улица в Красноярске.
 Тамбовская улица — улица в Курске.
 Тамбовская улица — улица в Липецке.
 Тамбовская улица — улица в Москве.
 Тамбовская улица — улица в Новороссийске.
 Тамбовская улица — улица в Новосибирске.
 Тамбовская улица — улица в Орле.
 Тамбовская улица — улица в Пензе.
 Тамбовская улица — улица в Самаре. 
 Тамбовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Тамбовская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Тамбовская улица — улица в Донецке.